Джордж Ке́ртис: Кертис, Джордж Уильям (1824—1892) — североамериканский писатель.
 Кертис, Джордж Тикнор (1812—1894) — североамериканский юрист и писатель.